

Astronomia 
 Nemesis – hipotetyczna gwiazda towarzysząca Słońcu
 Nemesis – planetoida o numerze katalogowym 128

Informatyka 
 Nemesis – program do generowania pakietów

Mitologia 
 Nemesis (Nemezis, Nemezys) – w mitologii greckiej bogini i uosobienie „zemsty bogów”, nieubłaganej sprawiedliwości, sprawiedliwej odpłaty (zemsty)

Sztuka

Kinematografia 
 Nemesis – amerykańsko-duński film z 1993 roku
 Nemesis – włoski film z 2009 roku

Muzyka 
 Nemesis – utwór zespołu Arch Enemy z płyty Doomsday Machine
 Nemesis – utwór zespołu Cradle of Filth z płyty Nymphetamine
 Nemesis – album grupy muzycznej Grip Inc.
 Nemesis – album wytwórni Ersguterjunge
 Nemesis – amerykańska wytwórnia muzyczna
 Nemesis – brytyjski raper
 Nemesis – polski zespół disco polo
 Nemesis – utwór Benjamina Clementine'a z płyty At Least For Now

Literatura 
 Nemesis (Nemezis) – powieść Agathy Christie
 Nemesis – powieść Isaaca Asimova

Inne 
 Nemesis – jedna z dodatkowych edycji w Magic: The Gathering
 Nemesis – model motocykla marki Norton
 Nemesis – Kolejka górska w parku rozrywki Alton Towers w Wielkiej Brytanii
 Eden Nemesis – seria cenionych wzmacniaczy basowych produkcji David Eden

Zobacz też 
 Nemesis Divina – album grupy muzycznej Satyricon
 Nemesis Game – film z 2003 roku
 Nemesis Inferno – kolejka górska w Thorpe Park, w Wielkiej Brytanii
 HMS „Nemesis” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS Nemesis (1869) – okręt US Navy
 Resident Evil 3: Nemesis – gra komputerowa
 Star Trek: Nemesis – amerykański film z 2002 roku w reż. Stuarta Bairda